

Cinema 
 I Tenenbaum – film del 2001 diretto da Wes Anderson

Persone 
 Edward A. Tenenbaum – economista statunitense
 Estera Tenenbaum – biologa polacca
 Gérald Tenenbaum – matematico e scrittore francese
 Jean Tenenbaum – nome di battesimo di Jean Ferrat, cantautore, paroliere e musicista francese
 Joseph Tenenbaum – attivista e scrittore statunitense e polacco
 Mordechai Tenenbaum – attivista polacco
 Stephen Tenenbaum – produttore cinematografico statunitense
 Tuvia Tenenbom – direttore di teatro statunitense e israeliano